Setia bezeichnet mehrere antike Städte:

 Setia in Latium, heute Sezze in Italien
 Setia oder Segia in Hispania Tarraconensis, heute Ejea de los Caballeros in Spanien
 Setia (Baetica), eine Stadt der Turduli in Hispania Baetica
 Setia, Sucia oder Ucia, eine Stadt der Turdetaner in Hispania Carthageniensis, nördlich des heutigen Marmolejo (Jaén) in Spanien